O Torneio Inicial «Eva Perón» de 2012, no qual foi colocada em jogo a Copa Evita Capitana, foi o primeiro turno do Campeonato Argentino de Futebol de 2012–13. O certame foi disputado na segunda metade do ano, entre 3 de agosto e 9 de dezembro, dando início da octogésimo terceira temporada da era profissional da Primeira Divisão do futebol argentino.

Por resolução do Comitê Executivo da Asociación del Fútbol Argentino, publicado em 24 de outubro, foi decidido que seu vencedor, assim como o do Torneio Final de 2013 seria considerado campeão oficial, ao contrário do estabelecido inicialmente no regulamento da competição.

O vencedor foi o Club Atlético Vélez Sarsfield, pela nona vez em sua história. Sua consagração aconteceu uma data antes do final do torneio, e, assim, obteve o direito de disputar a final do campeonato contra o campeão do Torneio Final, e também se classificou para a Copa Libertadores da América de 2013.

Classificação final

Desempenho por rodada

Premiação

Artilharia 

Fonte: Tabla de goleadores del Torneo Inicial 2012

Ver também 
 Campeonato Argentino de Futebol
 Torneio Final de 2013

Ligações externas 
 AFA - Reglamento General
 AFA - Reglamento del Campeonato de Primera División 2012/2013
 RSSSF - Argentina 2012/13

Competições de futebol da Argentina